Enneade (Neunheit) steht für:

 die gesammelten Werke Plotins
 die Enneade von Heliopolis
 die Death-Metal-Band Order of Ennead
 ein Musikwerk von Serge Garant